No One (2 Unlimited), een nummer van 2 Unlimited uit 1994
 No One (Alicia Keys), een nummer van Amerikaanse zangeres en songwriter Alicia Keys uit 2007
 No One (Aly & AJ), een nummer van Aly & AJ uit 2005
 No One (Maja Keuc), een nummer van Maja Keuc uit 2010